Birkenshaw – miejscowość w North Lanarkshire (Szkocja)
 Birkenshaw – miejscowość w South Lanarkshire (Szkocja)
 Birkenshaw – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire